Karanja (Washim), ciutat i municipalitat al districte de Washim a Maharashtra.
 Karanja (Bangladesh), a Bangladesh
 Karanja, península del districte de Raigad a l'actual Maharashtra.
 Karanja, antiga denominació d'Uran municipi de Maharashtra a la península de Karanja.